Kossior ist der Familienname folgender Personen:

Iossif Wikentjewitsch Kossior (1893–1937), sowjetischer Politiker und Wirtschaftsfunktionär
Stanislaw Wikentjewitsch Kossior (1889–1939), sowjetischer Politiker